László Vajda ist der Name folgender Personen:

* László Vajda (Ethnologe) (1923–2010), deutscher Ethnologe ungarischer Herkunft
 László Vajda (Eiskunstläufer) (* 1954), ungarischer Eiskunstläufer

Siehe auch:
 Ladislao Vajda (eigentlich László Vajda Weisz; 1906–1965), ungarischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Ladislaus Vajda (eigentlich László Vajda; 1877–1933), ungarischer Drehbuchautor